L'Estaque (en provençal L'Estaco) est un quartier du  arrondissement de Marseille, au nord-ouest de la ville.
 Jean Estaque, né à Saint-Girons (Ariège) le , est un artiste peintre et un sculpteur français.
 Jean-Baptiste Estaque, un homme politique français (1758 - ?).

Homonymie de patronyme